Гамприн () — община в Лихтенштейне.

Население — 1663 человек (30 июня 2019). Площадь — 6,188 км². Официальный код — 1595. Почтовый индекс — 9487.

Население 

Бюро статистики Лихтенштейна

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Лихтенштейна